Per Nilsson och liknande namn kan avse:

Politiker
Pehr Nilsson i Vittjärv (1812–1900), riksdagsman
Per Nilsson i Espö (1816–1879), riksdagsman
Per Nilsson i Kärra (1821–1882), riksdagsman
Per Nilsson i Kulhult (1821–1892), riksdagsman
Per Nilsson i Råby (1827–1918), riksdagsman
Per Nilsson i Tönnersa (1845–1920), riksdagsman
Per Nilsson-Bosson (1853–1957), riksdagsman
Per Nilsson i Bonarp (1865–1933), riksdagsman

Övriga
Per Nilsson (Yngsjömördaren) (1862–1918), svensk hemmansägare dömd för Yngsjömordet
Pehr Nilsson (1869–1953), arkitekt
Per Nilsson (gymnast) (1890–1964), svensk gymnast
Per Nilsson-Tannér (1904–1978), författare, poet och journalist
Per Nilsson-Öst (1918–2012), träbildhuggare och skulptör
Per Nilsson (basist) (1936–2010), tidigare medlem i dansbandet Sten & Stanley
Per Nilsson (friidrottare) (född 1953), kulstötare
Per Nilsson (författare) (född 1954), svensk författare
Per Nilsson (rektor) (född 1958), idrottslärare, fd generaldirektör Ungdomsstyrelsen, rektor
Per Nilsson (ishockeyspelare), född 1960
Per Nilsson (militär) (född 1960), flygingenjör, svensk officer i Flygvapnet
Per Nilsson (militär född 1962), överste, ledamot av krigsvetenskapsakademien, attaché i Washington och chef för Norrbottens flygflottilj.
Per Nilsson (militär född 1963), överste, ledamot av krigsvetenskapsakademien, luftvärn, samverkan, ledningssystem
Per Nilsson (journalist) (född 1974), journalist, författare och chefredaktör
Pelle Nilsson (programledare) (född 1980), journalist, programledare och TV-reporter
Per Nilsson (fotbollsspelare) (född 1982), svensk fd professionell fotbollsspelare
Per Nilsson (gitarrist), musiker i Scar Symmetry